Ива́н Фёдорович Матве́ев:
 Матвеев, Иван Фёдорович (1912—1986) — полковник, Герой Советского Союза.
 Матвеев, Иван Фёдорович (1922—1989) — полный кавалер ордена Славы.